Богдановац може бити:

 Богдановац (Бабушница), насеље у општини Бабушница у Пиротском округу или
 Богдановац (Бујановац), насеље у општини Бујановац у Пчињском округу
 Нови Богдановац